Трън може да се отнася за:

 Трън, остър израстък по растение или растение, покрито с такива израстъци;
 Трън, храстовидно растение от род Слива.
 Трън, град в Област Перник, България;
 Трън, село в община Битоля, Република Македония;
 Трън, село в община Девол, Албания;
 Трън, село в Община Куршумлия, Сърбия.